Jeremy Hall (ur. 1965) – brytyjski przedsiębiorca
 Jeremy Hall (ur. 1988) – amerykański piłkarz
 Jeremy Hall (ur. 1988) – amerykański lekkoatleta, sprinter